Rogério Martinez é um professor e autor de livros didáticos brasileiro.

Professor licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL - PR). É mestre em Educação pela Universidade Estadual Paulista – Júlio de Mesquita Filho – Campus de Marília -, e atua como professor de Geografia na rede particular de ensino no estado do Paraná.

Obra
Coleção - Geografia espaço e vivência

Professores do Brasil
Alunos da Universidade Estadual de Londrina